В одиночному розряді тенісного турніру Cincinnati Open 1987, який належав до категорії гран-прі, Стефан Едберг здобув титул, у фіналі перемігши Бориса Беккера 6-4, 6-1.

Сіяні гравці 

 Матс Віландер (3-тє коло)
 Стефан Едберг (Чемпіон)
 Борис Беккер (фінал)
 Джиммі Коннорс (півфінал)
 Джон Макінрой (1-ше коло)
 Анрі Леконт (1-ше коло)
 Бред Гілберт (чвертьфінал)
 Андерс Яррід (півфінал)

 Девід Пейт (1-ше коло)
 Кевін Каррен (1-ше коло)
 Мікаель Пернфорс (чвертьфінал)
 Йонас Свенссон (1-ше коло)
 Скотт Девіс (2-ге коло)
 Амос Мансдорф (1-ше коло)
 Петер Лундгрен (2-ге коло)
 Тарік Бонабіль (3-тє коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Cincinnati Masters